Esterházy László
 Esterházy László (1626–1652) gróf, soproni főispán, Pápa várának főkapitánya, a pápai uradalom földesura
 Esterházy László (1762–1824) rozsnyói püspök
 Esterházy László (1810–1891) császári és királyi kamarás, százados
 Esterházy László (1857–1942) császári és királyi kamarás, a magyar főrendiház örökös tagja
 Esterházy László (1875–1953) pápai prelátus, a bécsi Szent István dóm kanonokja
 Esterházy László (1891–1966) császári és királyi kamarás, a magyar főrendiház örökös tagja
hasonló nevűek
 Esterházy László Ignác (?–1693) bölcsészdoktor, prépost
 Esterházy László Pál (1730–1799) pécsi püspök